Hump (englisch „Buckel“) steht für:

 rundumlaufende Sicke einer Tiefbettfelge, siehe Autofelge #Maßangaben
 Hump Island, Insel vor der Küste des Mac-Robertson-Lands, Antarktika
 Hump Passage, Gebirgspass in der Ross Dependency, Antarktika
 The Hump, ein Schauplatz des Zweiten Weltkrieges im Himalaya
 The Hump (Anvers-Insel), Hügel auf der Anvers-Insel im Palmer-Archipel, Antarktis

Siehe auch:
 Hump-Dump-Affäre
 Humpback Rocks